Тан Цзясюа́нь (, родился 17 января 1938) — китайский политик, восьмой министр иностранных дел КНР.

Биография 
Родился 17 января 1938 года в уезде Чжэньцзян провинции Цзянсу на территории, незадолго до этого оккупированной японскими войсками.

С 1955 по 1958 год учился в Фуданьском университете по специальности Английский язык.

С 1958 по 1962 год учился в Пекинском университете по специальности Восточные языки — Японский язык.

В 1973 году вступил в Коммунистическую партию Китая.

С 17 марта 1998 года по 17 марта 2003 года был министром иностранных дел КНР.

В 2003—2008 годах — член Госсовета КНР.

Награды 
 Орден «Достык» II степени (Казахстан, 2006).
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 ноября 2006 года) — за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Примечания 

Политики по алфавиту
Члены Коммунистической партии Китая
Выпускники Пекинского университета
Выпускники Фуданьского университета
Родившиеся в Даньту